Saint Agnes kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 St Agnes, ort i Cornwall, 
 St Agnes, Scillyöarna, ö  i Scillyöarna, Cornwall,